| Награды =
}}

Мирза Сарайлия (; род. , Любляна, СФРЮ) — словенский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
Сарайлия воспитанник баскетбольной школы «Олимпии» из Любляны. В сезоне 2007/2008 Мирза дебютировал за основную команду и стал чемпионом и обладателем Кубка Словении.

27 ноября 2008 года Сарайлия дебютировал в Евролиге в 17 лет. В игре против немецкой «Альбы» Мирза набрал 13 очков и 3 подбора. В своём первом сезоне в Евролиге Мирза набирал 6,5 очков, 1,7 подборов и 1,2 передач в среднем за игру.

В июле 2009 года Сарайлия покинул «Олимпию» и перешёл в «Крка», но по медицинским показателям Мирза покинул клуб.

В сентябре 2009 года Сарайлия подписал 3-летний контракт с «Босной».

Играл за сборные Словении (до 16 лет) на чемпионате Европы 2007 (15-е место), (до 18 лет) на чемпионате Европы 2008 (1-е место в дивизионе «В»).

Достижения 
  Чемпион Словении: 2008, 2009
  Обладатель Кубка Словении: 2008, 2009
  Чемпион Албании: 2013/2014
  Обладатель Кубка Албании: 2014
  Обладатель Суперкубка Исландии: 2021

Примечания 

Баскетболисты Словении
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки БК «Босна»
Игроки БК «Морнар»
Игроки БК «Тамиш»
Игроки БК «Шентюр»
Игроки БК «Рогашка»
Игроки БК «Темп-СУМЗ»
Игроки БК «Короивос»
Игроки БК «Стьярнан»